EEZ ist die Abkürzung für:
 Elbe-Einkaufszentrum in Hamburg
 Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum, in Aurich, Niedersachsen
 Exclusive Economic Zone, dt. Ausschließliche Wirtschaftszone, die seerechtlichen Einflussgebiete der Staaten

EEZ